Bornheimerberg steht für:

 Amt Bornheimerberg, Amt der Grafschaft Hanau-Münzenberg
 Gericht Bornheimerberg, Gericht der Grafschaft Hanau-Münzenberg